Perlen bedeuten Tränen – cortometraggio del 1911 diretto da Adolf Gärtner
Le perle sono lagrime (Perlen bedeuten Tränen) – film del 1921 diretto da Carl Wilhelm